Turm der Winde werden folgende Bauwerke genannt:

 Turm der Winde (Athen) am Rande der Römischen Agora
 Turm der Winde (Vatikanstadt), Beobachtungs-Plattform der ersten Vatikansternwarte
 Clavell Tower nahe Kimmeridge auf der Isle of Purbeck in der englischen Grafschaft Dorset

Siehe auch:
 Turm der Acht Winde
 Turm der Lüfte